L'aire urbaine de Mâcon est une aire urbaine française centrée sur l'unité urbaine de Mâcon. Composée de 67 communes, elle comptait  en 2018.

Caractéristiques 
D'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine de Mâcon est composée de 67 communes, dont 42 sont situées en Saône-et-Loire, 24 dans l'Ain et 1 dans le Rhône. En 2018, l'aire regroupait  habitants.

6 communes de l'aire urbaine sont des pôles urbains.

Communes 
Voici la liste des communes françaises de l'aire urbaine de Mâcon.

Liste des communes de l'aire urbaine

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des communes de l'Ain
 Liste des communes du Rhône
 Liste des communes de Saône-et-Loire

Références 

Macon